Karya Makmur (Belitang Jaya), een plaats in Indonesië
Karya Makmur (Pemali), een plaats in Indonesië
Karya Makmur (Nibung), een plaats in Indonesië
Karya Makmur (Labuhan Maringgai), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing